Туризм — крупный источник доходов Островов Питкэрн. Редко посещаемые и необитаемые внешние острова Питкэрна — Хендерсон, Дюси и Оэно — предлагают морякам и туристам возможность полюбоваться нетронутой природой.

Туризм предоставляет Питкэрну возможности для большей экономической устойчивости как для государственного, так и для частного секторов. Местное население Питкэрна всё больше осознаёт возможности, предоставляемые туризмом, будь то предоставление жилья для проживания в семье или продажа красивой резьбы по дереву местного производства, ювелирных изделий и сувениров, товаров Питкэрна, таких как футболки и кепки, марки, монеты и открытки и особенно медовые продукты.

Валовые продажи туристам оцениваются в размере от 6 000 до 10 000 $ на семью в год. Услуги по проживанию на дому также приносят значительный доход многим участвующим домохозяйствам — в общей сложности почти 40 000 $ в сезоне 2015—2016 годов.

План развития 
В 2011—2012 гг. был согласован Стратегический план развития туризма. Правительство Великобритании выделило деньги для поддержки его первоначальной реализации. План основан на принципах устойчивого развития туризма на острове.

Круизный туризм 
Неотъемлемой частью круизного сезона для питкэрнцев является возможность продать свои поделки и диковинки. В последние годы все большее внимание уделяется продажам этих продуктов через Интернет.

Жители острова делают резьбу по дереву, в том числе такие фигурки, как акулы, дельфины, киты, черепахи и коврики, в то время как женщины плетут корзины, вееры, шляпы и циновки, а также раскрашивают высушенные листья-«шляпки». Природные ресурсы, такие как дерево миро и листья пандана служат сырьём для различных изделий для резьбы и ткачества.

Около 12 круизных лайнеров в настоящее время останавливаются на острове Питкэрн в год, примерно половина из которых разрешает своим пассажирам высадиться.

С 1990 года ежегодный прирост пассажиропотока в круизной индустрии составляет 7 %. Это самый быстрорастущий сектор индустрии туризма в южной части Тихого океана. Туризм на круизных лайнерах — привлекательный вариант развития для островов, особенно тех, на которых нет условий для обслуживания большого количества туристов, приезжающих с ночёвкой.

Питкэрн в основном классифицируется операторами круизных судов как пункт назначения для «круизов», и лишь небольшой процент пассажиров приземляется на острове. Суда бросают якорь в глубокой воде у залива Баунти, и когда вода достаточно спокойная, пассажиров переправляют на берег на местных длинных лодках. Небольшие экспедиционные суда, такие как Clipper Odyssey, несут собственное судно Zodiac и могут безопасно доставлять пассажиров на берег. Суда Shorenumbers ограничены для тех, кто физически активен и готов к путешествию.

Оказавшись на суше, посетители могут совершить экскурсию по Адамстауну, увидеть сады, музей и церковь, а также купить диковинки и поделки на рынке. Сувениры Питкэрна включают резьбу, плетёные изделия, мёд, сухофрукты, украшения, расписные листья, марки, плёнки и книги. Жители острова также посещают круизные лайнеры, чтобы продать товары тем пассажирам, которые не могут совершить поездку на берег.

Рыбалка 
У Островов Питкэрн есть большая Исключительная экономическая зона протяжённостью 842 000 км. Она расположен в восточной части Тихого океана, в которой Межамериканская комиссия по тропическому тунцу несёт ответственность за сохранение тунца и других морских ресурсов и управление ими. В расчёте на душу населения у питкэрнцев наблюдается изобилие морепродуктов, однако небольшой внутренний рынок и удалённость от любых международных рынков ограничивают возможности для извлечения выгоды из этих ресурсов.

Традиционно для жителей острова рыбалка являлась средством существования, за исключением нерегулярных продаж круизным лайнерам и яхтам. Питкэрнцы в основном ловят рыбу и омаров для собственного потребления и для подарков семье и друзьям.

Пчеловодство 
В 1998 году правительство Великобритании профинансировало проект пчеловодства. При постоянной технической поддержке производство мёда было успешным, и мёд с Питкэрна может быть доставлен почти в любую страну мира благодаря его свободному статусу лечения болезней и эффективным протоколам экспортной сертификации.

Мёд реализуется Кооперативом производителей Острова Питкэрн (PIPCO), созданным в 1999 году для продвижения и координации экспорта в основном в Великобританию и США. Члены организации могут продавать свой мёд напрямую PIPCO или туристам, а также по прямым заказам через Интернет.

Сельское хозяйство 
Сельское хозяйство также имеет важное значение для Островов Питкэрн, но в основном для целей существования из-за удалённости от ближайшего международного рынка и строгих требований биобезопасности экспорта. Рынок фруктов и овощей имеет ограниченные возможности, главным образом, из-за проходящих мимо судов и круизных лайнеров.

См. также 
 Экономика Островов Питкэрн

Ссылки 
 Официальный сайт о туризме на Островах Питкэрн
 Economy | Pitcairn Island Immigration
 

Питкэрн
Острова Питкэрн